

Внуково — село, Дмитровський міський округ, Московська область
 Внуково — присілок, Тотемський район, Вологодська область
 Внуково — хутір, Тотемський район, Вологодська область
 Внуково — міжнародний аеропорт у Москві
 Внуково — залізнична станція Київського напрямку Московської залізниці
 Внуково — станція Калінінсько-Солнцевської лінії Московського метрополітену